Тула има више значења:

 Тула
 Тула (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тула (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тула (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тула (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тула (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тула (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тула (Сосокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тула (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику